Il gelsomino giallo (Jasminum humile L.) è una specie di gelsomino della famiglia delle Oleaceae, originaria dell'Afghanistan, del Tagikistan, del Pakistan, del Nepal, della Birmania, dell'Himalaya e della Cina sudoccidentale (Gansu, Guizhou, Sichuan, Xizang, Tibet, Yunnan). 

La specie, che viene coltivata artificialmente, è stata importata e impiantata anche in Grecia, Sicilia e nei paesi della ex Jugoslavia.

Note

Voci correlate 
 Giardinaggio
 Floricoltura
 Jasminum
 Pianta ornamentale
 Specie botaniche in Italia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Jasminum
Taxa classificati da Linneo